Il doppio del torneo di tennis Slovak Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Marcel Granollers che hanno battuto in finale David Marrero e Pablo Santos 7-62, 6-4.

Teste di serie

 Flavio Cipolla /  Marcel Granollers (Campioni)
 Tomas Behrend /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)

 Jan Mertl /  Pavel Šnobel (primo turno)
 Michal Navrátil /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Challenger 2006